Buin kan syfta på:

Chile 

 Buin (kommun), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Maipo, 
 Buin (ort i Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Maipo, lat -33,73, long -70,74),

Papua Nya Guinea 

 Buin, Papua Nya Guinea, ort i Bougainville, South Bougainville,